Муравьище — название населённых пунктов в России:

 Муравьище — село в Галичском районе Костромской области.
 Муравьище — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.